Osoby o tym nazwisku:
  (lub Baldwin Martin Kittel) (1796/7/8, Aschaffenburg – 1885)
 Bertold Kittel (* 1975, Zakopane), polski dziennikarz śledczy
  (* 1916, New York City – 2019), amerykański fizyk
 Elżbieta Zawadowska-Kittel (* 1953, Warszawa), polska scenarzystka filmowa, i tłumaczka
 August Wilson, właśc. Frederick August Kittel, amerykański scenarzysta i dramaturg
 Heinrich Kittel (1892, Gerolzhofen – 1969, Ansbach), jednym z najczęściej odznaczanych generał ów Wehrmacht u podczas
 Johann Christian Kittel (1732, Erfurt – 1809, Erfurt), niemiecki kompozytor
 Marcel Kittel (* 1988, Arnstadt), niemiecki kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej grupy Argos-Shimano
  (* 1983, Essen), niemiecki aktor
  (1917, Kronsdorf – 1945), niemiecki pilot myśliwski
  (1853, Eningen unter Achalm – 1929), niemiecki teolog protestancki
 Sonny Kittel (* 1993, Gießen), niemiecki piłkarz
 Wojciech Kittel (* 1940, Głowno - 2012), polski entomolog
  (1898, [?] –?)
 Zygmunt Kittel (1877, Neumark/Westpreußen (Nowe Miasto Lubawskie) – 1960, Toruń), działacz niepodległościowy, powstaniec wielkopolski

Zobacz też 
 kitel